Мекне́с-Тафилалет () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. Разделена между тремя новыми областями Фес — Мекнес, Драа — Тафилалет и Бени-Меллаль — Хенифра.

Территория 79 210 км², население 2 141 527 чел. (перепись 2004). Административный центр — город Мекнес.

Область состояла из одной префектуры и пяти провинций:
 Префектура Мекнес
 Провинция Ифран (адм. центр — город Ифран)
 Провинция Хенифра (адм. центр — город Хенифра)
 Провинция Эль-Хаджеб
 Провинция Эррашидия
 Провинция Мидельт

Области Марокко